Tomahawk (hladno oružje), hladno oružje kojeg su koristili domorodci iz sjeverne Amerike
 Tomahawk (raketa), krstareća raketa